Etzenhausen ist der Ortsname von

 Etzenhausen (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Etzenhausen (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern